|-
| 7601 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7602 Yidaeam ||  || 31 decembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7603 Salopia ||  || 25 iulie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 7604 Kridsadaporn ||  || 31 august 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7605 ||  || 21 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 7606 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 7607 Billmerline ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7608 Telegramia ||  || 22 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 7609 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7610 Sudbury || 1995 XB || 3 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 7611 Hashitatsu ||  || 23 ianuarie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7612 ||  || 12 februarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7613 ʻAkikiki || 1996 DK || 16 februarie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 7614 Masatomi || 1996 EA || 2 martie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7615 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7616 Sadako ||  || 6 noiembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7617 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7618 Gotoyukichi ||  || 6 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7619 ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 7620 Willaert || 4077 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7621 Sweelinck || 4127 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7622 Pergolesi || 6624 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7623 Stamitz || 9508 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7624 Gluck || 1251 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7625 Louisspohr || 2150 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7626 Iafe ||  || 20 august 1976 ||  || 
|-
| 7627 Wakenokiyomaro ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 7628 Evgenifedorov || 1977 QY || 19 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7629 Foros ||  || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7630 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7631 Vokrouhlický || 1981 WH || 20 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7632 Stanislav ||  || 20 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7633 Volodymyr ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 7634 Shizutani-Kou ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 7635 ||  || 6 noiembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7636 Comba || 1984 CM || 5 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7637 || 1984 DN || 23 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7638 Gladman || 1984 UX || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7639 Offutt ||  || 21 februarie 1985 ||  || 
|-
| 7640 Marzari || 1985 PX || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
|  ||  || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
| 7642 || 1988 TZ || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 7643 ||  || 6 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 7644 Cslewis ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7645 Pons ||  || 4 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7646 || 1989 KE || 29 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7647 Etrépigny ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7648 Tomboles ||  || 8 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 7649 Bougainville ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7650 Kaname || 1990 UG || 16 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 7651 Villeneuve ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7652 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7653 || 1991 UV || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 7654 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7655 Adamries ||  || 28 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 7656 Joemontani || 1992 HX || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7657 Jefflarsen ||  || 25 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7658 ||  || 22 ianuarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 7659 ||  || 15 februarie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7660 ||  || 5 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7661 Reincken ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7662 ||  || 3 septembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7663 ||  || 2 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7664 Namahage ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7665 Putignano ||  || 11 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 7666 Keyaki ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Cross
|-
| 7667 ||  || 29 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7668 Mizunotakao ||  || 31 ianuarie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7669 Malše || 1995 PB || 4 august 1995 || Kleť || , 
|-
| 7670 Kabeláč || 1995 QJ || 20 august 1995 || Ondřejov || 
|-
| 7671 Albis ||  || 22 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 7672 Hawking ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 7673 Inohara ||  || 20 octombrie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7674 Kasuga ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 7675 Gorizia ||  || 23 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 7676 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7677 Sawa ||  || 27 decembrie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7678 Onoda ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 7679 Asiago ||  || 15 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 7680 Cari || 1996 HB || 16 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 7681 Chenjingrun ||  || 24 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 7682 Miura ||  || 12 februarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7683 Wuwenjun || 1997 DE || 19 februarie 1997 ||  || 
|-
| 7684 Marioferrero || 1997 EY || 3 martie 1997 || Prescott || 
|-
| 7685 ||  || 1 martie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 7686 Wolfernst || 2024 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7687 Matthias || 2099 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7688 Lothar || 2536 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7689 Reinerstoss || 4036 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7690 Sackler || 2291 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7691 Brady || 3186 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7692 Edhenderson ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7693 || 1982 WE || 20 noiembrie 1982 ||  || T. Seki
|-
| 7694 Krasetín || 1983 SF || 29 septembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7695 Přemysl ||  || 27 noiembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7696 Liebe || 1988 JD || 10 mai 1988 || La Silla || 
|-
| 7697 || 1989 AE || 3 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 7698 Schweitzer ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 7699 Božek ||  || 2 februarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7700 Rote Kapelle ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-